De Zwitserse voetbalbeker 2000/01 (Duits: Schweizer Cup 2000/01) was de 76ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 11 augustus 2000 en eindigde met de finale op 10 juni 2001 in het St. Jakob-Park in Basel. Servette FC Genève won de beker voor de zevende keer in de clubgeschiedenis. In de finale was de club onder leiding van trainer-coach Lucien Favre met 3-0 te sterk voor Yverdon-Sport FC. De eindstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Markus Nobs.

Schema

Finale

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 2000/01
Zwitsers voetbalelftal in 2000
Zwitsers voetbalelftal in 2001

2001
Bekervoetbal 2000/01